Limbe of Limbé kan verwijzen naar:
Limbe (Kameroen), een stad in Kameroen
Limbe (Malawi), een stad in Malawi
Limbé (Haïti), een stad in Haïti
Limbé (arrondissement), een arrondissement in Haïti
Limbé (rivier), een rivier in Haïti
Alle bovenstaande namen worden soms met accent gespeld, soms zonder.